Хибия:
 Хибия — одна из линий Токийской подземки, относится к сети Tokyo Metro.
 Хибия — железнодорожная станция на линиях Тиёда, Хибия и Мита расположенная в специальном районе Тиёда, Токио.